FC Dinamo Kijev (ukrajinsko: ФК Динамо Київ) je profesionalni nogometni klub iz ukrajinskega  glavnega mesta, Kijev. Ustanovljen je bil leta 1927, igra v Premier Liga, najvišji ukrajinski ligi. Vso svojo zgodovino je preživel na vrhu Sovjetskih kasneje pa Ukrajinskih lig. Dinamo Kijev je dvanajstkrat zmagal v Ukrajinskem pokalu, enkrat v Ligi prvakov in dvakrat v Pokalu zmagovalcev pokala UEFA. Trinajstkrat so zmagali tudi v Sovjetksem prvenstvu, devetkrat v Sovjetskem pokalu in trikrat v Sovjetskem super pokalu.

Dinamov stadion, Narodnem športnem kompleksu Olimpijski v Kijevu, ki sprejme do 70,050 ljudi. Predsednik kluba je Igor Surkis.

Trofeje
Zmagovalci

Pokal zmagovalcev pokala UEFA: 2
 1975, 1986

Super pokal UEFA: 1
 1975

Trofeo Santiago Bernabéu: 1 
 1986

Commonwealth of Independent States Cup: 4
 1996, 1997, 1998, 2002

Premier-liga: 16 (rekord)
 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2015, 2016, 2021

Ukrajinski pokal: 11 (rekord)
 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015

Pokal prvega kanala: 1
  2008

Ukrajinski super pokal: 5 
 2004, 2006, 2007, 2009, 2011

Sovjetsko prvenstvo: 13 (rekord)
 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990

Sovjetski pokal: 9
 1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990

Sovjetski super pokal: 3 (rekord)
 1980, 1985, 1986

Drugi

Super pokal UEFA: 1
 1987

Commonwealth of Independent States Cup: 1
 1999

Pokal prvega kanala: 1
 2006

Višča liga: 4
 1992, 2002, 2005, 2006

Ukrajinski pokal: 1
 2002

Ukrajinski super pokal: 1
 2005 

Sovjetsko prvenstvo: 11 (rekord)
 1936, 1952, 1960, 1965, 1969, 1972, 1973, 1976, 1978, 1982, 1988

Sovjetski pokal: 1
 1973

Sovjetski super pokal: 1
 1977

Drugi pomembni dosežki

Liga prvakov Polfinalist 1977, 1987, 1999; Četrtfinalist 1973, 1976, 1982, 1983, 1992, 1998
Pokal zmagovalcev pokala UEFA Četrtfinale 1966, 1991

Trenutna ekipa

Znani igralci

Znani menedžerji

Ligaška in pokalna zgodovina 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sezona
! Div.
! Pos.
! Pl.
! W
! D
! L
! GS
! GA
! P
!Domači pokal
!colspan=2|Europe
|-
|align=center|1992
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|18
|align=center|13
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|31
|align=center|13
|align=center|30
|align=center|1/4 finale
|align=center|Evropski pokal 1991-92
|align=center|
|-
|align=center|1992-93
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|18
|align=center|8
|align=center|4
|align=center|59
|align=center|14
|align=center|44
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Pokal UEFA 1992-93
|align=center|Drugi krog
|-
|align=center|1993-94
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|34
|align=center|23
|align=center|10
|align=center|1
|align=center|61
|align=center|21
|align=center|56
|align=center|1/8 finala
|align=center|Liga prvakov 1993-94
|align=center|Prvi krog
|-
|align=center|1994-95
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|34
|align=center|25
|align=center|8
|align=center|1
|align=center|87
|align=center|24
|align=center|83
|align=center|1/4 finale
|align=center|Liga prvakov 1994-95
|align=center|
|-
|align=center|1995-96
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|34
|align=center|24
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|65
|align=center|17
|align=center|79
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Liga prvakov 1995-96
|align=center|
|-
|align=center|1996-97
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|69
|align=center|20
|align=center|73
|align=center|1/8 finala
|align=center|Liga prvakov 1996-97
|align=center|Kvalifikacije
|-
|align=center|1997-98
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|70
|align=center|15
|align=center|72
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Liga prvakov 1997-98
|align=center|1/4 finale
|-
|align=center|1998-99
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|75
|align=center|17
|align=center|74
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Liga prvakov 1998-99
|align=center bgcolor=#A67D3D|Polfinale
|-
|align=center|1999-00
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|27
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|85
|align=center|18
|align=center|84
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Liga prvakov 1999-00
|align=center|Drugo mesto v skupini
|-
|align=center|2000-01
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|26
|align=center|20
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|58
|align=center|17
|align=center|64
|align=center|1/16 finala
|align=center|Liga prvakov 2000-01
|align=center|Prvi v skupini
|-
|align=center|2001-02
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|26
|align=center|20
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|62
|align=center|9
|align=center|65
|align=center bgcolor=silver|Drugi
|align=center|Liga prvakov 2001-02
|align=center|Prvo mesto v skupini
|-
|align=center|2002-03
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|66
|align=center|20
|align=center|73
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Pokal UEFA 2002-03
|align=center|Tretji krog
|-
|align=center|2003-04
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|68
|align=center|20
|align=center|73
|align=center bgcolor=#A67D3D|Polfinale
|align=center|Liga prvakov 2003-04
|align=center|Prvo mesto v skupini
|-
|align=center|2004-05
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|58
|align=center|14
|align=center|73
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Pokal UEFA 2004-05
|align=center|32. krog
|-
|align=center|2005-06
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|68
|align=center|20
|align=center|75
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Liga prvakov 2005-06
|align=center|Drugi kvalifikacijski krog
|-
|align=center|2006-07
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|22
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|67
|align=center|23
|align=center|74
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Liga prvakov 2006-07
|align=center|
|-
|align=center|2007-08
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|22
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|65
|align=center|26
|align=center|71
|align=center bgcolor=silver|Final
|align=center|Liga prvakov 2007-2008
|align=center|Skupina
|align=center|
|-
|align=center|2008-09
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|26
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|71
|align=center|19
|align=center|79
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2
|align=center|Pokal UEFA 2008-2009
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2
|align=center|Tretje mesto v skupini Ligi prvakov 2008-2009
|-
|align=center|2009-10
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|22
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|61
|align=center|16
|align=center|71
|align=center|1/4
|align=center|Liga prvakov 2009-2010
|align=center|Skupina
|align=center|
|-
|align=center|2010-11
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|20
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|60
|align=center|24
|align=center|65
|align=center bgcolor=silver|Final
|align=center|Pokal UEFA 2010/2011
|align=center|1/4 
|align=center|
|-
|align=center|2011-12
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|56
|align=center|12
|align=center|75
|align=center|1/8
|align=center|Pokal UEFA 2011-2012
|align=center|Skupina
|align=center|Tretij kvalifikacijski krog Ligi prvakov 2011-2012
|-
|align=center|2012-13
|align=center|1
|align=center bgcolor=#A67D3D|3
|align=center|30
|align=center|20
|align=center|2
|align=center|8
|align=center|55
|align=center|23
|align=center|62
|align=center|1/16 
|align=center|Pokal UEFA 2012/2013
|align=center|1/16 
|align=center|Tretje mesto v skupini Ligi prvakov 2012-2013
|-
|align=center|2013-14
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|28
|align=center|16
|align=center|5
|align=center|7
|align=center|55
|align=center|33
|align=center|53
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Pokal UEFA 2013/2014
|align=center|1/16 
|align=center|
|-
|align=center|2014-15
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|26
|align=center|20
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|65
|align=center|12
|align=center|66
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Pokal UEFA 2014/2015
|align=center|1/4 
|align=center|
|-
|align=center|2015-16
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|26
|align=center|23
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|54
|align=center|11
|align=center|70
|align=center|1/4
|align=center|Liga prvakov 2015-2016
|align=center|1/8
|align=center|
|-
|align=center|2016-17
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|32
|align=center|21
|align=center|4
|align=center|7
|align=center|69
|align=center|33
|align=center|67 
|align=center bgcolor=silver|Final
|align=center|Liga prvakov 2016-2017
|align=center|Skupina
|align=center|
|-
|align=center|2017/18
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|32
|align=center|22
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|64
|align=center|25
|align=center|73
|align=center bgcolor=silver|Final
|align=center|Pokal UEFA 2017/2018
|align=center|1/8
|align=center|Tretij kvalifikacijski krog Ligi prvakov 2017-2018
|-
|align=center|2018/19
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|32
|align=center|22
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|54
|align=center|18
|align=center|72
|align=center|1/4
|align=center|Pokal UEFA 2018/2019
|align=center|1/8
|align=center|Kvalifikacije v Ligi prvakov 2018-2019
|-
|align=center|2019/20
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|32
|align=center|18
|align=center|5
|align=center|9
|align=center|65
|align=center|35
|align=center|59
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Pokal UEFA 2019/2020
|align=center|Skupina
|align=center|Kvalifikacije v Ligi prvakov 2019-2020
|}

Glej tudi 
Dinamo (razločitev)
FC Dinamo-2 Kijev 
FC Dinamo-3 Kijev

Zunanje povezave 
stran 
Spletna stran Dinama Kijev  
Spletna stran neuradnega navijaškega kluba  

Dinamo Kijev
Šport v Kijevu